Чернышо́в — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Чернышов, Анатолий Алексеевич (род. 1935) — электросварщик Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна, Герой Социалистического Труда.

Б

В 
 Чернышов, Виктор Николаевич (1940—2010) — учёный-медик, врач высшей категории. Ректор Ростовского государственного медицинского университета (1986—2009).
 Чернышов, Владислав Геннадьевич (род. 1981) — киргизско-казахстанский футболист.
 Чернышов, Вячеслав Васильевич (род. 1982) — российский актёр театра и кино.

Е

И

К, Л 
 Чернышов, Константин Валерьевич (род. 1967) — российский шахматист.
 Чернышов, Леонид Николаевич (род. 1949) — доктор экономических наук, профессор.

М

Н, О, П 
 Чернышов, Николай Михайлович (1932—2017) — советский и российский геолог.
 Чернышов, Олег Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 Чернышов, Пётр Николаевич (1901—1966) — генерал-майор.

С 
 Чернышов, Сергей Иванович (1908—1969) — Герой Советского Союза.



См. также